Líbano bezeichnet:

 Líbano (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Líbano (Kolumbien), Gemeinde im kolumbianischen Departamento Tolima